

Sigle 
 Digital Multimedia Broadcasting  – standard radiofonico digitale usato per la trasmissione di contenuti multimediali.
 Dry matter base dell'alimentazione – una unità di misura che tiene in considerazione i dati dei valori nutrienti senza l'umidità.
 Dave Matthews Band  – band musicale statunitense
 2,3-dimetilbutadiene  – composto chimico.

Codici 
 DMB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Dzhambul, Taraz (Kazakistan)

Religione 
 D.M.B. – Figlie di Maria

Altro 
 DMB (ДМБ) – film del 2000 diretto da Roman Romanovič Kačanov